Metzgerkreuz steht für:

 Metzgerkreuz bei Creglingen, Kleindenkmal bei Creglingen, Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Metzgerkreuz bei Rednitzhembach, Kleindenkmal bei Rednitzhembach, Landkreis Roth in Bayern
 Steinkreuz Metzgerla, Kleindenkmal bei Feucht, Landkreis Nürnberger Land in Bayern